Ке́ртин, Кёртин () — английская фамилия. Известные носители:
 Кертин, Джейн (род. 1947) — американская актриса и комедиантка.
 Кертин, Джим (род. 1979) — американский футболист.
 Кертин, Юджин (род. 1960) — ирландский шахматист.
 Кёртин, Эндрю Грегг (1815/1817—1894) — американский государственный и политический деятель, дипломат, губернатор штата Пенсильвания, посланник США в России.
 Кэртин, Джон Джозеф (1885—1945) — 14-й премьер-министр Австралии (1941—1945).

См. также

Примечания